A Sesonk vagy Sosenk több líbiai származású ókori egyiptomi neve volt a harmadik átmeneti kor idején. Híres viselői:

 I. Sesonk fáraó, a XXII. dinasztia alapítója, talán azonos a bibliai Sisákkal
 II. Sesonk fáraó (XXII. dinasztia)
 Tutheperré Sesonk fáraó (XXII. dinasztia; létezésére csak később került fény, ezért nincs sorszáma)
 III. Sesonk fáraó (XXII. dinasztia)
 IV. Sesonk fáraó (XXII. dinasztia)
 V. Sesonk fáraó (XXII. dinasztia)
 VI. Sesonk fáraó (XXIII. dinasztia)
 VII. Sesonk fáraó (létezése kétséges)
 Sesonk, a líbiai meswes törzs főnöke, I. Sesonk nagyapja
 Sesonk, Ámon főpapja, I. Oszorkon fia
 Sesonk, Ptah főpapja, II. Oszorkon fia
 Sesonk, Ámon taniszi főpapja, talán V. Sesonkkal azonos
 Sesonk, Anhnesznoferibré fő háznagya; sírja a TT27

A név írásmódja
Mivel az egyiptomi írás általában nem jelöli a magánhangzókat, a név kiejtése kétséges. Tudni, hogy valamelyik líbiai berber nyelvből ered, talán rokona a nubidiai berbernek, de a líbiai berber szövegekben nem fordul elő olyan név, ami megfeleltethető lenne az egyiptomi szövegekből ismert ššnq névnek. Az akkád nyelv neoasszír nyelvjárásában šusanqu és susinqu formában fordul elő, ami kerek első magánhangzóra utal. Eszerint inkább a Sosenk változat lehet pontos, de a magyar szakirodalomban a Sesonk honosodott meg.

Manethón, amint az Sextus Julius Africanus, Kaiszareiai Euszebiosz és Geórgiosz Szünkellosz írásaiból kitűnik, a Sesonk nevet rögzítette, amit Africanus Σεσωγχις (Sesōnkhis), Euszebiosz (akit Szünkellosz idéz) Σεσογχωσις (Sesonkhōsis) formában ad vissza. A két magánhangzó felcserélése metatézisnek köszönhető.

Kapcsolódó szócikkek 
 Oszorkon
 Nimlot
 Takelot
 Karomama

Jegyzetek

Fordítás

Források
 Aidan Dodson (1995). “Rise & Fall of The House of Shoshenq: The Libyan Centuries of Egyptian History.” KMT: A Modern Journal of Ancient Egypt 6 (3):52–67.
 Jürgen von Beckerath (1997). Chronologie des Pharaonischen Ägypten, Mainz: Philip Von Zabern.

Ókori egyiptomi nevek